Corsendonk (bier), een Belgisch biermerk
 Brouwerij Corsendonk
 Corsendonk (priorij), een voormalig augustijnenklooster in de gemeente Oud-Turnhout
 Corsendonk (kaas)